Cet article présente les faits marquants de l'année 1949 concernant le jeu.

Événements

Compétitions

Sorties 
 Cluedo : première édition commerciale

Récompenses

Décès

Lien externe

Notes et références 

Jeu
Chronologie du jeu